Carrollton ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carrollton (Alabama)
 Carrollton (Arkansas)
 Carrollton (Georgia)
 Carrollton (Illinois)
 Carrollton (Carroll County, Indiana)
 Carrollton (Hancock County, Indiana)
 Carrollton (Kentucky)
 Carrollton (Louisiana) (neuer Stadtteil von  New Orleans)
 Carrollton (Maryland)
 Carrollton (Mississippi)
 Carrollton (Missouri)
 Carrollton (New York)
 Carrollton (Ohio)
 Carrollton (Texas), liegt im Dallas- und Denton County
 Carrollton (Virginia)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Carrollton Bridge, in Delphi, Indiana, ID-Nr. 03000539
 Carrollton Courthouse Square Historic District, in Carrollton, Illinois, ID-Nr. 85001667
 Carrollton Downtown Historic District, in Carrollton, Georgia, ID-Nr. 07000378
 Carrollton Manor, in Buckeystown, Maryland, ID-Nr. 97001294
 Carrollton Road-Carrollton Segment, in Carrollton, Arkansas, ID-Nr. 08000432
 Carrollton Viaduct, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 71001032
 Carrollton Covered Bridge, in Carrollton, West Virginia, ID-Nr. 81000595

Siehe auch:
 Carrollton Historic District
 Carrollton Township